Guglielmotti ist der Familienname von

 Alberto Guglielmotti (1812–1893), italienischer Dominikaner, Bibliothekar und Marinehistoriker

 Umberto Guglielmotti (1892–1976), italienischer Journalist und Politiker